Gornji Lukavac est un toponyme qui peut désigner :
Gornji Lukavac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gradačac, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Gornji Lukavac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Nevesinje et dans la République serbe de Bosnie.

Voir aussi 
Lukavac
Donji Lukavac